

Presentación previa 
Nicolás Almagro fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en final ante Jerzy Janowicz.

Jerzy Janowicz derrotó en la final a Nicolás Almagro.

Cabezas de serie 

  Nicolás Almagro (Finalista)
  Horacio Zeballos (Segunda ronda)
  Carlos Berlocq (Semifinales)
  Roberto Carballés Baena (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Teimuraz Gabashvili ''(Segunda ronda)
  Denis Istomin ''(Cuartos de final)
  Adam Pavlásek ''(Semifinales)
  Jozef Kovalík ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Génova 2016